

Luoghi 
Castellana Grotte – comune italiano nella città metropolitana di Bari
Grotte di Castellana  
Castellana Sicula – comune italiano nella città metropolitana di Palermo
Castellana – quartiere di Madrid, distretto di Salamanca. Deve il suo nome a una delle sue strade limitrofe, Paseo de la Castellana.
La Castellana – municipalità delle Filippine
La Castellana – quartiere di Caracas, Venezuela

Altro 
Associazione Calcistica Castellana Calcio – società calcistica di Castel Goffredo
Castellana – denominazione di diverse arterie stradali che raggiungono Castelfranco Veneto, delle quali la più importante è l'ex strada statale 245 Castellana
Castellana – roggia che deriva le sue acque dall'Oglio ed attraversa parte della Bassa Bresciana occidentale
Roggia Castellana – roggia che deriva le sue acque dal fiume Ticino e che scorre in provincia di Pavia